Це́лминьш () — латышская фамилия. Известные носители:
 Целминьш, Вия (род. 1938) — американская художница и график.
 Целминьш, Густавс (1899—1968) — латвийский политик, лидер фашистских организаций «Угунскрустс» и «Перконкруст».
 Целминьш, Мирдза Карловна — депутат Верховного Совета СССР 7 созыва (1966—1970).
 Целминьш, Фрицис — латвийский актёр (фильм «Страшное лето» () режиссёра Айгарса Граубы, 2000).
 Целминьш, Хуго (1877—1941) — латвийский политический деятель.